Les Sulpicii Camerini sont des patriciens romains membres d'une branche de la gens des Sulpicii. Ils sont présents des débuts de la République jusqu'à l'avènement de l'Empire.

 Servius Sulpicius Camerinus Cornutus, consul en 500 av. J.-C. ;
 Quintus Sulpicius Camerinus Cornutus, fils du précédent, consul en 490 av. J.-C. ;
 Servius Sulpicius Camerinus Cornutus, fils du précédent, consul en 461 av. J.-C. et décemvir en 451 av. J.-C. ;
 Quintus Sulpicius Camerinus Cornutus, fils du précédent, tribun consulaire en 402 et 398 av. J.-C. ;
 Servius Sulpicius Camerinus, fils du précédent, consul suffect en 393 av. J.-C. et tribun consulaire en 391 av. J.-C. ;

 Quintus Sulpicius Camerinus Praetextatus, tribun consulaire en 434 av. J.-C. ;
 Servius Sulpicius Camerinus, tribun consulaire en 382 av. J.-C. et censeur en 380 av. J.-C. ;
 Servius Sulpicius Camerinus Rufus, consul en 345 av. J.-C. ;
 Quintus Sulpicius Camerinus, consul en 9.

Camerinus signifie « de Camerium  (ville du Latium) » dont cette branche de la famille est originaire.

ca:Camerí (Camerinus)